Nabereschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nabereschnoje, deutsch „am Ufer“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Nabereschne (Lenine)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Nabereschne (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Nabereschne (Nowoasowsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Nabereschne (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Nabereschne (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Demydiwka, siehe Nabereschne (Demydiwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Nabereschne (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Nabereschne (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Nabereschne (Semeniwka)

 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Nabereschne (Berdjansk)
 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Nabereschne (Biljajiwka)